Мими Кин (; Хартфордшир, 5. август 1998) енглеска је глумица. Позната је по својим улогама као Синди Вилијамс у сапуници Истендерси и Руби Метјуз у серији Сексуално образовање.

Филмографија

Референце

Спољашње везе

 

Рођени 1998.
Биографије живих особа
Енглеске глумице